Чжан Ин (; род. 17 августа 1997, Цицикар, КНР) — китайская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Вице-чемпионка Китая (2012), бронзовый призёр чемпионата Китая (2011).

Карьера 
Чжан Ин родилась 17 августа 1997 года в Цицикаре провинции Хэйлунцзян. Встала на коньки в возрасте четырёх лет.

Соревнуясь на китайских национальных чемпионатах, лучшим результатом Чжан стало «серебро» на чемпионате Китая 2012, на котором она уступила лишь Ли Цзыцзюнь. В ноябре 2012 года стартовала на китайском этапе серии Гран-при, проходившем на льду Шанхайского спортивного центра «Восток». В начале короткой программы упала на каскаде, но выполнила все оставшиеся элементы, включая сольные тройной сальхов и двойной аксель. Ошибка не позволила китаянке подняться выше девятого места. По результатам произвольной программы, в которой выполнила все три вращения на максимальный четвёртый уровень, она поднялась на одну строчку в турнирной таблице, расположившись на восьмом итоговом месте.

Начиная с 2014 года работает тренером по фигурному катанию.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Китая
Тренеры по фигурному катанию Китая